Castelnou est un ancien nom commun occitan, devenu nom propre qui peut désigner :
 Castelnou, terme générique occitan équivalent au  français.
 Castelnou (catalan: Castellnou dels Aspres), une commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Occitanie.
 Château de Castelnou, château situé dans la commune française de Castelnou (cf supra).
 Castelnou, une commune  espagnole, située dans la Province de Teruel.

Castelnou